Попова може да се отнася за:
 Аделина Попова (1891-1912), българска оперна певица
 Васка Попова-Баларева (1902-1979), българска художничка
 Валери Попова (1945-2000), българска оперна певица
 Велислава Попова (?), българска журналистка
 Веселина Попова (р. 1984), българска актриса
 Диана Попова (?), българска изкуствоведка
 Диляна Попова (р. 1981), българска манекенка и актриса
 Дора Попова (р.1921), българска преводачка
 Елисавета Попова (1854-1957), българска просветна деятелка
 Емилия Попова (1893-1977), българска драматична артистка
 Елжана Попова (р.1962), българска актриса
 Жасмин Попова (?), българска дипломатка
 Зорница Попова (1928-1994), българска композиторка
 Илка Попова (1905-1979), българска оперна певица
 Ина Попова (?), българска актриса
 Катя Попова (1924-1966), българска оперна певица
 Любов Попова (1889-1924), руска художничка
 Маргарита Попова (р. 1956), български юрист и политик
 Мариана Попова (р.1978), българска поппевица
 Мариана Попова (1914-1982), българска сценографка
 Марта Попова (1891-1974), българска драматична артистка
 Мира Попова (р. 1937), българска журналистка
 Миша Попова (р.1906), българска художничка-графичка
 Невелина Попова (р. 1955), българска сценаристка
 Радка Попова (р. 1974), българска сценаристка
 Роза Попова (1879-1949), българска драматична артистка и театрална режисьорка
 Софка Попова (р.1953), българска лекоатлетка, европейска шампионка
 Фани Попова-Мутафова (1902-1977), българска писателка
 Шенка Попова (1866-1913), българска драматична артистка

Български фамилни имена